Minmose era un nombre teóforo personal del Antiguo Egipto, cuyo significado era el de "Nacido de Min". Se dio principalmente durante el Imperio Nuevo de Egipto (c. 1550 - c. 1070 a. C.). 

Algunos de los que llevaron este nombre fueron:

 Minmose (supervisor de las obras), durante la dinastía XVIII de Egipto.
 Minmose (supervisor de los graneros), bajo la reina gobernante Hatshepsut, dinastía XVIII de Egipto.
 Minmose (sumo sacerdote), durante la dinastía XIX de Egipto.

Referencias 

Nombres del Antiguo Egipto
Nombres teofóricos
Min